Die Bezirksliga Potsdam 1968/69 war die 17. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Zum ersten Mal sicherte sich die BSG Stahl Hennigsdorf den Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort belegten die Hennigsdorfer in der Staffel B den dritten Rang und verblieben in die Bezirksliga.

Neben DEFA Babelsberg und Lokomotive Brandenburg stiegen die beiden Vorjahresaufsteiger Chemie Falkensee und Einheit Lehnin in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die BSG Motor Mögelin und der TSV Luckenwalde auf. Aus der DDR-Liga kamen Motor Hennigsdorf und Chemie Premnitz hinzu. 


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten normalerweise die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die Aufsteiger zur Bezirksliga. In der Staffel A errang die Zweitvertretung von Chemie Premnitz den ersten Rang. Durch den Abstieg ihrer ersten Mannschaft aus der DDR-Liga waren sie jedoch nicht mehr aufstiegsberechtigt und der freie Platz ging an den Zweitplatzierten Motor Mögelin. Neben Premnitz stieg auch Motor Hennigsdorf aus der DDR-Liga ab und Bezirksmeister Stahl Hennigsdorf verpasste den Aufstieg dorthin, somit gab es nur zwei Aufsteiger in die Bezirksliga. Da die BSG Einheit Nauen alle Spiele auswärts bestritt, hatten die restlichen Mannschaften je zwei Heim- und ein Auswärtsspiel.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1968/69